Robert Proctor est le nom de :

 Robert Proctor (typographe) (1868-1903), typographe britannique
 Robert Proctor (hockey sur gazon) (né en 1949), joueur australien de hockey sur gazon
 Robert N. Proctor (né en 1954), historien des sciences américain
 Robert Proctor (gymnaste), gymnaste britannique